Alagnesi – abitanti di Alagna Valsesia
Alagnesi – abitanti di Alagna